Quinteto puede referirse a:

Música 
 Quinteto (música): agrupación musical formada por cinco instrumentos o voces. Esta denominación también se aplica a una pieza musical escrita para ser interpretada por un conjunto de estas características.
 Quinteto de cuerda: conjunto de cinco instrumentistas de cuerda.
 Quinteto de cuerdas: composición de cámara.
 Quinteto de viento: conjunto de cinco instrumentistas de viento.
 Quinteto de metal: conjunto de música de cámara formado por dos trompetas, un trombón, trompa y una tuba.

Agrupaciones musicales
 Quinteto Contrapunto
 Quinteto Pirincho
 Quinteto Santa Fe
 Quinteto Tiempo

Piezas musicales
 Anexo:Quintetos de cuerda de Wolfgang Amadeus Mozart
 Quinteto de cuerda n.º 1 (Mozart)
 Quinteto de cuerda n.º 2 (Mozart)
 Quinteto de cuerda n.º 3 (Mozart)
 Quinteto de cuerda n.º 4 (Mozart)
 Quinteto de cuerda n.º 5 (Mozart)
 Quinteto de cuerda n.º 6 (Mozart)
 Quinteto con clarinete (Mozart)
 Quinteto de viento con piano (Mozart)
 Quinteto para clarinete (Brahms)

Poesía 
 Quinteto (poesía): estrofa de cinco versos.

Cine 
 Quinteto (película): película de 1979 dirigida por Robert Altman.

Otros ámbitos 
 Quinteto Ideal de la Euroliga: galardón que se entrega a los cinco mejores jugadores de la temporada.
 Quintet: empresa japonesa desarrolladora de videojuegos.
 Honda Quintet: vehículo subcompacto fabricado por Honda en Japón desde 1980 hasta 1985.